Bernardino Facciotto – architetto italiano
 Girolamo Facciotto – architetto italiano
 Giuseppe Facciotto – pittore italiano